Fishers Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Fishers Island, Nunavut, ö,

USA 

 Fishers Island (ort), New York, Suffolk County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar